Brushy Mound bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Mound (Illinois)
 Brushy Mound (Bates County, Missouri)
 Brushy Mound (Dallas County, Missouri)
 Brushy Mound (Oklahoma)
 Brushy Mound (Grayson County, Texas)
 Brushy Mound (Johnson County, Texas)
 Brushy Mound (Montague County, Texas)
 Brushy Mound (Wise County, Texas)